Nonnenturm steht für: 
 Nonnenturm (Dülmen)
 Ein Gebäude des Ensembles Beginenhaus in Kempten (Allgäu)
 Nonnenturm (Plauen), der letzte erhaltene Turm der alten Stadtbefestigung in Plauen
 Nonnenturm (Tallinn) in Tallinn